Océane Dodin (ur. 24 października 1996 w Lille) – francuska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Tenisistka występująca głównie w zawodach rangi ITF, w których wygrała piętnaście turniejów w grze pojedynczej. W 2014 roku zagrała w zawodach WTA 125K series w Limoges, gdzie dotarła do półfinału, pokonując między innymi Katarzynę Piter.

12 czerwca 2017 roku osiągnęła najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 46.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Francuskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Lille
Urodzeni w 1996